Miejscowości w Kanadzie:
 Tuxedo – miasto w prowincji Manitoba

Miejscowości w USA:
 Tuxedo – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange

Gminy w USA
 Tuxedo – gmina w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Tuxedo – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson

Inne;
 Tuxedo – oprogramowanie pośredniczące